Kingdom Come bezieht sich auf die dritte Zeile des Vaterunser (Dein Reich komme, siehe ). Es steht für:

 eine deutsch-amerikanische Hardrock-Band, siehe Kingdom Come
 eine britische Rock-Band von Arthur Brown, siehe Arthur Brown's Kingdom Come
 ein Album von Jay-Z, siehe Kingdom Come (Album)
 eine Comicserie aus dem Verlag DC Comics, siehe Kingdom Come (Comic)
 ein Videospiel aus dem Jahr 2018, siehe Kingdom Come: Deliverance

Filme:
 Kingdom Come (1919), US-amerikanischer Western aus dem Jahre 1919
 Kingdom Come (1993), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1993
 Kingdom Come (1999), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1999
 Kingdom Come – Die lieben Verstorbenen, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2001
 Kingdom Come – Zwischen Leben und Tod, kanadischer Film aus dem Jahr 2014